Daniélou ist der Familienname folgender Personen: 

 Alain Daniélou (1907–1994), französischer Musikwissenschaftler und Historiker 
 Jean Daniélou (1905–1974), französischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche